Osoby:
 Fritz Vehring – niemiecki wykładowca

Zobacz też:
 Fehring
 Vering